Příjmení Carrington nese více osobností:

 Dora de Houghton Carrington (1893–1932) – britská malířka a designérka
 Christopher Carrington (* ????) – americký sociolog
 Leonora Carringtonová (1917–2011) – anglicko-mexická malířka a spisovatelka
 Lisa Carringtonová (* 1989) – novozélandská rychlostní kanoistka
 Rodney Carrington (* 1968) – americký stand-up komik, herec a country zpěvák

Externí odkazy